Příjmení Balák nosí tyto osobnosti:
 Balak – postava z Bible
 František Balák (* 1949) – právník, soudce Nejvyššího soudu České republiky
 Karel Balák (1864–???) – politik, starosta Drásova, poslanec Moravského zemského sněmu
 Libor Balák (* 1961) – český malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů a počítačových her